Urey ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Salamanca Urey (1869–1935), ehemaliger Präsident Boliviens
 Harold C. Urey (1893–1981), US-amerikanischer Chemiker, Nobelpreis für Chemie 1934

Urey bezeichnet außerdem:
 Urey (Mondkrater), ein Krater auf der Mondvorderseite
 (4716) Urey, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Harold-C.-Urey-Preis

Siehe auch:
 Uray